Sag die Wahrheit steht für:

 Sag die Wahrheit (Bewegung), politische Bewegung in Belarus
 Sag die Wahrheit (Quizsendung), deutsche Fernsehsendung

Sag’ die Wahrheit steht für:

 Sag’ die Wahrheit (1945), deutscher Film von Helmut Weiss
 Sag’ die Wahrheit (1946), deutscher Film von Helmut Weiss